Володи́мир Дми́трович Ковальчу́к (* 13 серпня 1963) — заслужений юрист України (2009). Заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області.

Життєпис 
Народився 13 серпня 1963 року в селі Перегінськ, що на Івано-Франіквщині. Закінчив Львівський політехнічний інститут та юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1985—1991 роках працював на заводі «Позитрон». Один із засновників у 1988 році культурно-наукового товариства «Рух», товариства української мови імені Т. Шевченка та Народного Руху України. 14 травня 1989 року на урочистому відкритті пам'ятника Т. Шевченкові в селі Воскресінцях Коломийського району вперше в області підняв національний синьо-жовтий прапор.

В органах юстиції від 1998 року. Обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Від 3 лютого 2010 року до 6 травня 2010 року  — начальник цього управління.

Депутат Івано-Франківської обласної ради .

Відзнаки 
23 червня 2009 року за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина Володимирові Ковальчуку надано звання «Заслужений юрист України» .

Указом Президента України № 336/2016 від 19 серпня 2016 року нагороджена ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Примітки

Посилання 
 Володимир Ковальчук — уповноважений з прав людини в Івано-Франківській області 
 Призначено керівника юстиції Івано-Франківської області 
 Ковальчука призначено першим заступником керівника юстиції в Івано-Франківській області 

Українські правники
Випускники юридичного факультету Львівського університету
Депутати Івано-Франківської обласної ради
Уродженці Перегінська